Rozetka – forma zdrobniała od słowa rozeta z fr. rosette (rozeta, kokarda) z łac. rosa (róża) ma kilka znaczeń:
 rozetka – wstążeczka orderowa, kokardka,
 rozetka (botanika) – koliście skupione plechy,
 rozetka papierowa – ozdobny krąg papieru służący jako kołnierz okapowy.
 rozetka – rodzaj grzybów